Walram IV van Meulan, graaf van Meulan (1118-1166)
 Walram IV van Limburg, graaf van Limburg (1247-1279)
 Walram IV van Nassau-Wiesbaden-Idstein, graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1370-1393)